

Patronyme 

 Aziz Daouda (1951-), athlète et entraineur marocain ;
 Kassaly Daouda (1983-), joueur de football professionnel nigérien ;
 Mariko Daouda (1981-), footballeur ivoirien.

Pseudonyme 

 Daouda (1951-), chanteur ivoirien.

Prénom 
 
Patronyme africain
Patronyme ivoirien